Maskstockarna är varandra närbelägna sjöar i Åre kommun i Jämtland och ingår i :

Maskstockarna (Åre socken, Jämtland, 705547-134079), sjö i Åre kommun 
Maskstockarna (Åre socken, Jämtland, 705576-134073), sjö i Åre kommun 

Insjöar i Indalsälvens avrinningsområde
Insjöar i Jämtland
Insjöar i Åre kommun